Мария да Фонте

 Мария да Фонте — крестьянское восстание в Португалии в 1846—1847 годах.
 Мария да Фонте — португальское антикоммунистическое, антимарксистское движение середины 1970-х годов.